Рейнуотер () — английская фамилия. Известные носители:
 Рейнуотер, Джеймс (1917—1986) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1975 год.
 Рейнуотер, Марвин (род. 2 июля 1925 г.) — американский музыкант, певец и автор песен, исполнитель рокабилли и кантри